De FIM MotoGP Rookies Cup 2014 is het achtste seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telt 14 wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 3 mei op Jerez verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen zal op 28 september op Motorland Aragón verreden worden.

Kalender 

In vergelijking met de kalender van het seizoen 2013 is de kalender van dit jaar op een aantal plaatsen gewijzigd. Zo zijn de races in de Verenigde Staten van de kalender verdwenen. Nieuw op de kalender is de race in Italië waar dit jaar 1 race verreden zal worden. Ook worden er dit jaar niet één maar twee races verreden in Tsjechië.

Coureurs

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

2014
Motorsport in 2014